Кумла (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Кумла — місто у Швеції, у лені Еребру.